gele snipvlieg
 gewone schubsnipvlieg
 gewone snipvlieg
 kleine snipvlieg
 ongevlekte snipvlieg